Pedro Martins – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Pedro Martins – marciatore portoghese
 Pedro Martins – giocatore di badminton portoghese